Pates ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Pates (* 1961), englischer Fußballspieler
 Jake Pates (* 1998), US-amerikanischer Snowboarder
 Richard Edmund Pates (* 1943), US-amerikanischer Bischof